Бриен-ле-Шато:

 Бриен-ле-Шато — коммуна в департаменте Об (Франция).
 Бриен-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входит в состав округа Бар-сюр-Об.